Red Mercury – espressione con cui si indica il mercurio rosso
Red Mercury – francobollo prodotto in Austria dal 1856
Red Mercury – film del 2005, diretto da Roy Battersby